Big Boy steht für:

 die Lokomotive der UP-Klasse 4000 der Union Pacific Railroad
 Arthur Crudup, genannt Arthur „Big Boy“ Crudup, Bluesgitarrist und Sänger 
 Big Boy (Rapper), ein Rapper aus Puerto Rico, bürgerlich Gustavo Roy Díaz
 Alphonse "Big Boy" Caprice, Figur aus dem Comicstrip Dick Tracy
 Big Boy (Restaurantkette), eine amerikanische Restaurantkette
 Big Boy (Band), eine deutsche Rockband
 Big Boy (Musical), ein Broadway-Musical von 1925
 Big Boy (1930), eine US-amerikanische Filmkomödie und Musical von Alan Crosland (1930) 
 Big Boy – Jetzt wirst du ein Mann,  US-amerikanische Filmkomödie und auch Drama von Francis Ford Coppola (1966) 
 Big Boy – Der aus dem Dschungel kam, US-amerikanischer Spielfilm von Walt Disney (1973)  
 Big Boy (Single), die erste Single der Jackson Five, 1968 ursprünglich und 1995 neu veröffentlicht von ihrer ersten Plattenfirma Steeltown Records, 1995 unterstützt durch einen Videoclip
 ein Song der Sparks von 1976, mit dem sie in dem Film Achterbahn auftreten

Siehe auch:

 Little Boy, US-amerikanische Atombombe, die am 6. August 1945 über Hiroshima abgeworfen wurde
 Big Boys, US-amerikanische Punk-Rock-Band aus Austin, Texas
 Big Boi, US-amerikanischer Rapper, Plattenproduzent und Schauspieler und Mitglied des Hip-Hop-Duos OutKast sowie der Dungeon Family, bürgerlich Antwan André Patton